O Paysandu Sport Club no ano de 2020, participa de quatro competições: Campeonato Paraense (104ª), Copa Verde (7ª), Copa do Brasil (23ª) e o Campeonato Brasileiro - Série C (10ª).

 Na 1ª fase da Copa do Brasil, o  conseguiu no sufoco passar pelo  pelo placar de 1x1 em Luziânia, fazendo valer a vantagem do empate para o visitante, destaque para o Zagueiro Perema por nesta partida em que completou 100 jogos pelo  e também marcou o gol da classificação, posteriormente o Papão recebeu o  na 2ª fase, em um jogo difícil, pegado e muito contestado quanto a atuação do árbitro paranaense Paulo Roberto Alves Junior de forma negativa ao clube bicolor, o placar terminou em 1x1 em plena Curuzu e nas cobranças de Pênalti o  levou a melhor e avançou à 3ª fase.
 No Campeonato Paraense, o  terminou a 1ª fase com melhor ataque e melhor defesa e apenas 1 derrota, além do artilheiro da competição, o Atacante Nicolas que marcou 10 vezes para a equipe. Nas semifinais enfrentou o  e enfrentou dificuldades que não havia enfrentado na 1ª fase aonde goleou o jacaré nas 2 oportunidades, porém desta vez sofreu uma derrota pelo placar de 3x2, obrigando a equipe a vencer a 2ª partida e assim fez pelo placar de 2x0. Na final enfrentou seu maior rival o Clube do Remo e conseguiu vencer nas 2 oportunidades, sagrando-se pela 48ª vez, Campeão Paraense.
 O  tinha como principal meta da temporada o acesso à Série B 2021, porém enfrentou diversos problemas desde a 1ª fase, o clube teve um mal começo na competição e além de brigas nos bastidores do clube, aonde o então técnico bicolor Hélio dos Anjos, alegou estar deixando o clube após interferências externas no seu trabalho. Apesar das críticas do ex-técnico, jogadores, membros da comissão e presidente bicolor saíram em defesa do acusado, que é o diretor de futebol Felipe Albuquerque, após este momento conturbado, o posto de técnico foi assumido oficialmente por Matheus Costa. que não conseguiu nenhuma vitória em 4 partidas e após isso deixou o clube alegando brigas políticas que interferiam em seu trabalho, porém o mesmo foi anunciado no  no mesmo dia de sua rescisão como clube paraense. Após mais este período que colocava o  como um dos últimos classificados do grupo A, o ídolo bicolor Vandick se propôs a negociar o retorno do técnico João Brigatti, que saiu de maneira polêmica em 2019. Vandick não mediu esforços para ajudar o  naquele momento, mesmo sendo parte de uma chapa oposta à que preside o clube. Após conversa também com seu ex-auxiliar Júnior Amorim, João Brigatti retorna ao  e começa uma caminhada positiva que classificou o clube para a 2ª fase da competição. Nesta etapa, o clube teve um bom começo, com vitória sobre o , porém perdeu para o resto da competição o Volante Anderson Uchôa, que era sem dúvidas uma das peças mais importantes do clube. Após isso foi derrotado pelo rival, venceu o  e na 2ª partida ficou em resultado empatado, foi novamente derrotado pelo  e no final precisava de uma vitória simples diante do  em Erechim, porém a equipe não foi competente para alcançar o resultado e terá de disputar novamente a Série C em 2021. 

 Na Copa Verde, que é uma competição que o  está acostumado a sempre chegar nas fases finais, foi necessário um novo planejamento pois a competição não conta com bom retorno financeiro (agravado ainda com a Pandemia de COVID-19), além de não mais classificar para a 5.ª fase da Copa do Brasil mas sim a 3ª fase, fatos estes que convenceram o clube a não estender o contrato de boa parte do elenco, além de dar férias a jogadores importantes, deixando a competição por conta da base bicolor, além de o comando técnico fica por conta de Aylton Costa, que já comandou a equipe interinamente em 2018 e também em 2020 na brasileiro de aspirantes. O Papão da curuzu começou passando sem sustos contra o  em jogo único, porém depois veio o revés contra a equipe do , aonde a primeira partida terminou em 1-1 e a segunda em 2-1 para a equipe do Amazonas, assim eliminando o clube bicolor da sua pior participação na competição. Mas vale ressaltar que na 1ª partida, o gol de empate da equipe manaura foi validado de forma grotesca pois nitidamente a bola não entrou no gol, mas o bandeirinha (Paulo Cesar Ferreira de Almeida), mostrando total falta de atenção validou o gol que não houve.

Elenco Profissional 
Ver também: Lista de futebolistas do Paysandu Sport Club por ano

Ultima atualização: 5 de fevereiro. 

 Legenda
 : Capitão
 : Prata da casa (Jogador da base)
 : Jogador lesionado/contundido

Outros jogadores 

<noinclude>

Diretoria e comissão técnica

Conselheiros 

Mesa diretora do conselho deliberativo para o Biênio 2019 - 2020
1	EDSON ORTIZ DE MATOS - PRESIDENTE
2	ROMULO RAPOSO SILVA - 1º VICE-PRESIDENTE
3	JOÃO BOSCO LOBO - 2º VICE-PRESIDENTE
4	ANTÔNIO INÁCIO DE ATHAYDE - 1º SECRETÁRIO
5	BRENO VEIGA E SILVA - 2º SECRETÁRIO

Deliberativo 2017 - 2020
1	ALBANO HENRIQUE MARTINS JUNIOR
2	ALFREDO ALVES AFONSO
3	ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA
4	ANDRÉ MARTHA TAVARES
5	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA
6	ARLINDO JOSE GUIMARAES BASTOS
7	ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSE
8	AURÉLIO CEZAR CÂMARA DE JESUS
9	BRUNO CRUZ GREILICH
10	BRUNO HENRIQUE SIMÕES MORGADO
11	FABRÍCIO FIGEIREDO DE ALENCAR
12	FELIPE DE ALMEIDA VALERIO COUCEIRO
13	JANIR RAFAEL CAMPOS LAMAS
14	JOSÉ CLÁUDIO NASCIMENTO PINHEIRO
15	KATIA NAZARE TEIXEIRA RODRIGUES
16	LEANDRO PANTOJA PEREIRA
17	LUCAS SOUZA DA SILVA CONDE
18	MAX GONÇALVES GIRARD
19	NALDYR DE JESUS SANTIAGO DE SOUZA NETO
20	PABLO TIAGO SANTOS GONCALVES
21	PAULO HENRIQUE PORTO MACIEL
22	RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ
23	RIZALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
24	VICTOR HUGO SANTANA MAIA
25	VINICIUS CARVALHO DA COSTA

Deliberativo 2019 - 2022
1	ALESSANDRO PEREIRA POMPEU
2	BRENO VEIGA E SILVA
3	CAIO FELIPE DE SOUZA FERNANDES
4	CLEÓMENES BARBOSA DE CASTRO
5	DIO GONÇALVES CARNEIRO
6	FABRÍZIO DE ALMEIDA GONÇALVES
7	FELIPE MORAES DOS REIS
8	FREDERICO CEZAR NICOLAS ESTEVES
9	ISAIAS BULARMAQUI DE MORAES
10	IVONELIO CALHEIROS LOPES
11	JOAO BOSCO LOBO
12	JORGE SILVA JÚNIOR
13	JOSÉ ANÍZIO DE OLIVEIRA NETO
14	JOSÉ MARIA CARDOSO COSTA
15	LEONARDO JACOB DE LIMA
16	LIVAN ALFREDO RODRIGUES GOMES
17	LUIZ FELIPE DA SILVA CRUZ
18	MANOEL D'OLIVEIRA REIS NETO
19	RAFAEL OLIVEIRA LIMA
20	ROGÉRIO NORONHA FRAIHA
21	ROMULO RAPOSO SILVA
22	SÉRGIO FRANCISCO DA COSTA JÚNIOR
23	SÉRGIO TADEU FERREIRA SERRA 
24	THALYS KAUÊ FERREIRA CARDOSO
25	TITO LAVAREDA CARDOSO DE OLIVEIRA

Fiscal 2019 - 2020
1	ALEXANDRE CRUZ XERFAN
2	LUIZ FELIPE FERNANDES
3	ALEMAR DIAS RODRIGUES JÚNIOR
4	MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA
5	MÁRCIO AUGUSTO BARROS SAMPAIO
6	SALIM HABIB FRAIHA NETO
7	RAIMUNDO NATALINO VIEIRA SILVA
8	BRUNO DOS SANTOS SAMPAIO
Conselheiros suplentes 2017 - 2020
1	ANDRÉ MAROJA DE SOUZA
2	ARNALDO CORRÊA DE CASTRO
3	GILSON SOUZA PORTELA
4	JOSÉ WAGNER MAIA
5	JORGE SILVA
6	LUHI CARLOS SOUZA SERRÃO
7	LUIS OCTÁVIO RABELO NETO
8	MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA
9	MARCOS HENRIQUE LOPES DA COSTA
10	PAULO MARIANO DA PONTE SOUZA
11	PAULO SÉRGIO COSTA RIBEIRO
Conselheiros suplentes 2019 - 2022
1	FRANCISCO ANTÔNIO VALLINOTO DE SOUZA
2	ÉDSON FERREIRA DE SENA
3	ALUIZIO DOPAZO ANTÔNIO JOSÉ
4	DAVI DE SOUZA BARROS
5	ELY ANDERRSON SANTOS BARACHO
6	ALESSANDRO BURASLAN CAVALCANTE

Transferências 
 Legenda

 : Jogadores que chegaram por empréstimo
 : Jogadores que voltaram após serem emprestados
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores promovidos ou que queimaram idade do sub-20 

 : Jogadores emprestados pelo Paysandu
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores dispensados antes do fim do contrato ou que rescindiram contrato
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual
|}

|}

Ranking CBF 

Inicio da Temporada

 5.166 Pontos (73) 
 Ranking Nacional - (1) 28º Posição
 Ranking Regional -  1º Posição
 Ranking Estadual -  1º Posição

|}

Uniformes

Uniformes Principais 
 Em 2020 o Paysandu lançou a linha 'Origens' com uniformes em refêrencia a momentos históricos da equipe.
 1º uniforme: inspirado na origem da camisa azul celeste usada pela 1ª vez no recebimento da faixa de Campeão Paraense de 1980.
 2º uniforme: inspirado na batalha de Paysandú
 3º uniforme: lançado em dezembro como homenagem ao 'Time Negra' (apelido do Norte Club, que após divergências com a diretoria da Liga Paraense de Futebol, deu origem ao Paysandu).

Jogos 
Todas as partidas do clube com seu time principal.
 Última atualização em 7 de fevereiro de 2021.
 Legenda:  Vitórias —  Empates —  Derrotas

 Em Decorrência da Pandemia de COVID-19, o futebol brasileiro foi paralisado , com isso o  paralisou suas atividades no dia 19 de março, com a retomada do futebol marcada para agosto, o  clube retomou os treinos presenciais no dia 29 de junho.

Resumo das Participações 
Ver também: Títulos do Paysandu Sport Club

Estatísticas 
 Última atualização em 7 de fevereiro de 2021
 Jogadores riscados já não integram mais o elenco do Paysandu ou estão em período de empréstimo

Artilharia 
A artilharia da temporada:

  F1. O gol em questão foi validado em súmula para o jogador Philippe Guimarães, porém Wellington Reis foi o único a ter contato com a bola no referido lance.

Doblete 
Estes foram os dobletes do Paysandu:

Presença 
Total de jogos, por jogador, na temporada:

Gols sofridos 
Estes foram os gols sofridos pelo Paysandu:

Pênaltis cometidos 
Estes foram os pênaltis cometidos por futebolistas do Paysandu:

Pênaltis sofridos 
Estes foram os pênaltis a favor do Paysandu:
<noinclude>

Cartões
Riscados os jogadores que foram transferidos antes do fim da temporada.

Capitães 
Os capitães da temporada:

Desempenho dos treinadores 
 Ver também: Treinadores do Paysandu Sport Club

Fatos marcantes

Desempenho 
 No aniversário de 106 anos,  perdeu a invencibilidade na temporada e também uma invencibilidade diante do  pois estava desde 16 de março de 2008 sem perder para o mesmo em jogos oficiais e também desde 27 de julho de 2000 sem perder para o  em Belém, além de ter quebrado o tabu de quase 11 anos sem perder para um time do interior do Pará no Mangueirão. (1 de março de 2009, 2x3 contra o ) 
  não perde na Curuzu pelo Campeonato Paraense desde 8 de abril de 2015. (1x3 para o ) 
  saiu desclassificado em 4 das 5 últimas decisões por pênaltis que enfrentou.
  é o primeiro classificado para a fase final do Paraense 2020 e com 2 rodadas de antecedência.
 Portal de notícias relembra dia que o  liderou a Série A em 1994 (28 de agosto de 1994).
  terminou a 1ª fase do Parazão 2020 com melhor ataque (25 gols marcados) e melhor defesa (7 gols sofridos).
 No dia 12 de Agosto, o  pela 1ª vez foi derrotado em uma partida oficial para o , justamente na 1ª partida das semifinais do Campeonato Paraense. 
 No dia 29 de Agosto, o  pela 1ª vez foi derrotado em uma partida oficial para o .
  está no top 5 no ranking de times que mais conquistaram títulos no Brasil no século XXI. (15 títulos) 
 Portal de notícias relembra dia que o  derrotou o São Paulo pela Série A em 1994, o tricolor paulista era o atual campeão da Libertadores e Intercontinental (23 de setembro de 1994).
  conquistou 10 partidas seguidas sem derrota no clássico Re-Pa entre os dias 17 de fevereiro de 2019 a 6 de setembro de 2020. (Maior invencibilidade do século são 11 partidas sem perder por parte do Paysandu). 
 Os quatro clubes classificados pelo grupo A da Série C para o quadrangular final são definidos com uma rodada de antecedência. 
 Nicolas é o Jogador que mais marcou gols em partidas oficiais pelo , desde 2015. (31 gols)

Acontecimentos 
 20 de Novembro de 2019 - "Se houver Copa Verde em 2020, a mesma pode ter participação de equipes do Paraguai" afirmou Coronel Nunes.
 1 de Dezembro de 2019 - Vice-presidente do , Ieda Almêida atribui a paralisação das obras do CT Raul Aguilera a falta de recursos.
 2 de Dezembro de 2019 - Presidente Ricardo Gluck Paul demonstra indignação com nova tabela do Parazão 2020 e ameaça fazer torcida única no clássico Re-Pa devido os poucos mandos de jogo.
 3 de Dezembro de 2019 - Devido a revolta de todas equipes participantes do Estadual, Presidente bicolor ameaça recorrer a justiça.
 4 de Dezembro de 2019 - Atacante herói do acesso na Série C 2014 Ruan, treinou no  por 30 dias mas não recebeu proposta para a temporada e se dirige ao .
 4 de Dezembro de 2019 -  demonstra interesse por Hélio dos Anjos mas o mesmo garante permanência.
 9 de Dezembro de 2019 - Atacante Leandro Cearense deixa claro desejo de retornar ao .
 9 de Dezembro de 2019 - Meia Pedro Carmona cobra judicialmente  por pouco mais de 100 Mil Reais.
 9 de Dezembro de 2019 - Goleiro Renan Rocha cobra judicialmente  por pouco mais de 177 Mil Reais.
 10 de Dezembro de 2019 - Atacante Marcelo Costa que passou pelo clube em 2016, cobra judicialmente  por aproximadamente R$ 1,6 milhão e Atacante Paulo Henrique cobra R$ 250 mil.
 10 de Dezembro de 2019 - Presidente bicolor em 2016 Alberto Maia, contesta ação milionária do jogador Marcelo Costa.
 11 de Dezembro de 2019 - FPF retoma a tabela com o antigo regulamento para o Parazão e Ricardo Gluck Paul mostra-se satisfeito.
 12 de Dezembro de 2019 - Presidente bicolor calcula aproximadamente 2 Milhões em dividas trabalhistas (sem considerar a ação de 1,6 Milhão do jogador Marcelo Costa), após a queda para a Série C.
 16 de Dezembro de 2019 - ex-presidente Alberto Maia manifesta oposição e mobiliza apoio , atual presidente Ricardo Gluck Paul o chama de 'oportunista'.
 18 de Dezembro de 2019 -  anunciou acordo com o FutebolCard e o lançamento do Paysandu Bank.
 19 de Dezembro de 2019 -  define calendário para pré-temporada.
 20 de Dezembro de 2019 -  participa de ação de Natal  no dia 22 de Dezembro, em frente ao pórtico de entrada do CT Raul Aguilera.
 22 de Dezembro de 2019 -  comemora exatos 18 anos da conquista do Campeonato Brasileiro da Série B de 2001, héroi do título Vandick relembra detalhes.
 23 de Dezembro de 2019 - De acordo com fontes internas,  realizou o pagamento do salário de seus colaboradores em referência a outubro e a 1º de 2 parcelas do Décimo terceiro salário.
 27 de Dezembro de 2019 -  fechou parceria com empresa especializada na gestão de programas sócios-torcedores e o mesmo poderá ter acesso ao estádio por aplicativo.
 30 de Dezembro de 2019 -  confirma início da pré-temporada no dia 3 de Janeiro.
 7 de Janeiro -  realiza pré-temporada em Barcarena no estádio municipal Lourival Cunha.
 8 de janeiro -  anuncia modernização da marca própria e adota modelo de franquias para a Marca Lobo.
 10 de janeiro - Gestor da marca Lobo Emmanuel Athayde, explica a adoção do modelo de franquias.
 15 de janeiro - Zagueiro Perema celebra o nascimento do 3º filho e o fato de estar perto de jogar a 100º partida oficial pelo .
 17 de janeiro - Equipe Bicolor Feminina inicia os trabalhos visando o Parazão feminino.
 17 de janeiro - Presidente bicolor ameaça não realizar partidas em gramados de condições precárias.
 20 de janeiro - Funcionários da loja lobo (ainda não franqueada) de shopping ameaçam greve devido salários atrasados.
 20 de janeiro - CT Raul Aguiera apresenta deterioração em parte do muro devido falta de manutenção e paralisação das obras.
 21 de janeiro - Caíque Oliveira fala sobre redenção e primeiro doblete da carreira.
 23 de janeiro - Hélio dos Anjos parabenizou atleta do Rival o meia Carlos Alberto por recuperação de problema de saúde.
 22 de janeiro - O departamento de competições (DCO) da FPF divulga calendário anual de competições, incluindo categorias de base e futebol feminino.
 22 de janeiro - Presidente do  revela sondagem da dupla Re-Pa por Quadrado, nova 'jóia' do futebol paraense. 
 23 de janeiro - Governo Estadual anúncia reforma do Mangueirão que visa melhor acesso, conforto e devolver capacidade de 45 mil torcedores , porém o clássico Re-Pa na Série C então fica sem local definido  e presidente do Remo Fábio Bentes sugere como opção mais viável, realizar o clássico com torcida única.
 24 de janeiro -   manifesta solidariedade em razão da morte cruel da torcedora Jennyfer Martins e convida familiares para assistir partida que terá homenagem a mesma e manifestação contra a violência à mulher.
 24 de janeiro - Presidente bicolor paga parcelas atrasadas do Profut com próprio dinheiro (R$ 200 mil).
 25 de janeiro -  homenageia com pintura na Curuzu torcedoras Géssica e Jennyfer.
 28 de Janeiro - Beneméritos, conselheiros e sócios do Papão querem saber se a diretoria está cumprindo com normas estatutárias. Ricardo Gluck Paul promete resposta, mas alega motivações políticas  em seguida ex-presidente da AG justifica necessidade de ofício, e ex-presidente bicolor Alberto Maia rebate atual mandatário bicolor.
 28 de Janeiro - Torcida bicolor prostesta contra violência à mulher e técnico Hélio dos Anjos exalta postura de Nicolas.
 31 de Janeiro -  lamenta o falecimento do radialista Chico Chagas.
 2 de fevereiro -  completa 106 anos de fundação!!  e em partida no mesmo dia foi derrotado no Mangueirão pelo  em confronto válido 3º rodada do Parazão 2020.
 3 de fevereiro - Em áudio vazado, diretor de futebol Felipe Albuquerque fala sobre dificuldades internas e externas de trazer atletas ao , falando inclusive da falta de interesse de jogadores pela cidade de Belém.
 3 de fevereiro - Trabalhador que dá vida ao mascote do  é gravado supostamente praticando pichação e clube bicolor solicita as filmagens para averiguar e tomar medida necessária.
 4 de fevereiro - Jornalista Carlos Ferreira condena as declarações polêmicas do diretor de futebol bicolor.
 4 de fevereiro - Presidente bicolor classifica declarações polêmicas do diretor de futebol Felipe Albuquerque como 'fora de contexto'.
 4 de fevereiro -  apresenta sua candidata ao título de Rainha das Rainhas do Carnaval de Belém, Jaqueline Dias Pinheiro. 
 6 de fevereiro - Em jogo sofrido,  passa pelo  pela 1ª fase da Copa do Brasil e garante faturamento de mais de R$ 1.190.000,00 somando as premiações da 1ª e 2ª fase (R$540 mil e R$650 mil).
 7 de fevereiro - Em semana de clássico Re-Pa,  provoca  nas redes socias ao não colocar imagem do símbolo do rival em postagens nas redes sociais.
 7 de fevereiro - Mascote bicolor não poderá estar presente no próximo clássico Re-Pa por indisciplina em clássico anterior.
 8 de fevereiro - Site do DF publica áudio entre árbitros da partida entre  e  pela Copa do Brasil aonde supostamente o árbitro estaria comemorando a eliminação da equipe de Brasília.
 8 de fevereiro -  decreta luto pelo falecimento de pai do Goleiro Gabriel leite e o dispensa por tempo indeterminado para devidas homenagens mesmo em véspera de Re-Pa, rival demonstra solidariedade.
 9 de fevereiro - Presidente bicolor exalta necessidade de reforma do estádio Mangueirão proposta pelo governo do Pará e clássifica estádio atual como ultrapassado, inseguro e não funcional.
 9 de fevereiro -   derrota  no Re-Pa de número 752 e responde provocação feita em redes sociais.
 9 de fevereiro - Atacante Uilliam dedica gol à torcida bicolor e Goleiro Paulo Ricardo vai às lágrimas após a sua tão aguardada estreia.
 10 de fevereiro - É divulgado vídeo que flagra profissional de segurança do  após derrota no Re-Pa, arremessando um cesto de lixo na torcida do .
 10 de fevereiro - Trabalhando pelo  desde 2015, Preparador físico Fred Pozzebon deixa o clube e dirige-se ao Red Bull Bragantino.
 10 de fevereiro - Departamento Jurídico do  conseguiu acordo com Atacante Paulo Henrique que passou pelo clube em 2019 e o mesmo receberá o valor de R$ 64 mil em 16 parcelas.
 11 de fevereiro - Direto de Futebol Felipe Albuquerque manifesta-se sobre a polêmina do áudio vazado aonde o mesmo supostamente denigre a imagem de Belém. 
 11 de fevereiro - Ainda sobre o Re-Pa 752,  cutuca  após polêmica dos escudos e Presidente Ricardo Gluck Paul promete ação judicial contra  pela lata de lixo arremessada na torcida bicolor e contra a FPF por omissão. 
 14 de fevereiro - Torcedora deficiente visual fala sobre a paixão por  e  e comenta sobre Acessibilidade nos estádios. 
 16 de fevereiro -  anúncia André Ferreira como novo Preparador físico.
 16 de fevereiro - Nicolas fala em entrevista sobre a relação com a torcida, momento na carreira e possibilidade de virar grande ídolo bicolor.
 17 de fevereiro - Torcedora Luisa Martins que é deficiente visual, foi convidada ao jogo entre  x  e leu em braille a escalação para o público presente na Curuzu.
 19 de fevereiro -  é eliminado da Copa do Brasil sob atuação muito criticada do árbitro Paulo Roberto Alves (PR) e deixa de ganhar cota de R$ 1.500.000,00 referente à 3ª fase da competição.
 19 de fevereiro -  Técnico Hélio dos Anjos participa de bate boca com torcedores após desclassificação na Copa do Brasil, pois fez questão de defender o capitão do time Micael que é alvo constante de críticas.
 20 de fevereiro -  divulga nota de repúdio em causa dos erros de arbitragem recentes que o custaram classificação na Copa do Brasil e vaga na Série B, assim o Presidente Ricardo Gluck Paul promete acionar o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol Leonardo Gaciba buscando meios para estes episódios não acontecerem novamente.
 21 de fevereiro - Como projeto para sanar dívidas trabalhistas do clube, diretor jurídico Pablo Gonçalves explica benefícios de voltar a centralizar todos os processos na 6ª vara da justiça trabalhista.
 21 de fevereiro - Governador do Estado Helder Barbalho publica em suas redes sociais que efetou em 2020 repasse de R$4,6 milhões aos clubes Paraenses, brinca sobre fazer tantos gols quanto o Nicolas e  o convida para 'rachão'.
 25 de fevereiro - Mazola Júnior, técnico do acesso bicolor em 2014, é contratado pelo Rival e dispara: Não sou torcedor do Paysandu.
 26 de fevereiro - Em entrevista coletiva, Goleiro Gabriel Leite desabafa sobre falecimento do Pai.
 28 de fevereiro - Presidentes da dupla Re-Pa se manifestam afavor de VAR nas partidas decisivas da Série C.
 28 de fevereiro -  anuncia parceria e retomada das obras do CT Raul Aguilera, o planejamento é realizar a supressão vegetal e finalizar 2 campos de futebol como 1ª etapa do projeto original.
 28 de fevereiro - Obra no centro de treinamento Raul Aguilera deve custar de R$10 milhões a R$12 milhões  e Treinador Hélio dos Anjos exalta necessidade de um centro de treinamento acima até mesmo doque um estádio próprio.
 29 de fevereiro - Torcedor bicolor que é Engenheiro florestal e trabalhou na bilheteria da Curuzu, disponibiliza sua empresa para realizar consultoria ambiental nas obras do CT Raul Aguilera e também se propõe a realizar o serviço com doação em forma de desconto no valor de R$ 45 mil como forma de gratidão ao clube.
 29 de fevereiro - Após partida válida pela 6ª rodada do Paraense, Hélio dos Anjos faz duras críticas ao gramado do Estádio Diogão.
 2 de março - Presidente bicolor solicita junto à CBF novo formato de disputa da fase final da Série C e recebe apoio de presidente do  Fábio Bentes.
 2 de março - Torcedor do  que trabalha como motorista de aplicativos, tirou foto com Atacante Nicolas e viraliza em redes sociais pedidos em tom de brincadeira para 'sumir com ele', em semana de clássico Re-Pa.
 2 de março - CBF acata pedido de clubes participantes e muda disputa de fase final da Série C de mata-mata para quadrangular.
 2 de março - Presidente bicolor presenteia presidente da CBF Rogério Caboclo com pedaço da corda do Círio de Nazaré e imagem de Nossa Senhora de Nazaré.
 4 de março -  demonstra interesse na contratação do atual Diretor de futebol bicolor, Felipe Albuquerque.
 4 de março - Estádio Mangueirão que foi palco de grades conquistas do  além da participação na Copa dos Campeões de 2002 e Taça Libertadores de 2003, completa 42 anos.
 5 de março -  asssina os 2 contratos que dão retomada nas obras do CT Raul Aguilera e lança programa de sócio torcedor e vakinha para contar com ajuda do torcedor nas obras.
 7 de março - Treinador Hélio dos Anjos faz aniversário e recebe homenagem bicolor.
 8 de março - Re-Pa 753 e 2º da temporada termina empatado, a partida contou com homenagem ao Dia Internacional da Mulher e correu risco de não ocorrer devido estrondos no estádio Mangueirão.
 10 de março - Atacante Nicolas fala sobre sondagens e revela que não pensa em deixar o .
 11 de março - Secretária de Esporte e Lazer (SEEL) confirma que o Mangueirão entra em reformas no mês de julho e não deve mais receber eventos a partir de agosto.
 12 de março - Atacante Nicolas comenta disseminação de fake news sobre sua sexualidade e fala sobre machismo no futebol.
 13 de março - Elenco bicolor recebe orientações sobre prevenção ao contágio ou disseminação da COVID-19.
 15 de março -  derrota o  em partida válida pelo Parazão, partida esta que ficou marcada por uma paralisação de 40 minutos devido forte chuva. Além de forte contestação do técnico Artur Oliveira contra a arbitragem.
 16 de março - Hélio dos Anjos revela interesse em treinar Zagueiro Lucão de 21 anos do .
 16 de março -  divulga nota atribuíndo a culpa do alagamento no gramado da Curuzu à Obstrução de tubulação nas proximidades.
 16 de março - Presidentes da dupla Re-Pa e de outros clubes decidem pedir adiantamente de rodadas do estadual devido o novo Coronavírus  que continua sem casos confirmados no Pará. FPF decide paralisar o andamento do Campeonato Paraense por ao menos 15 dias devido a Pandemia de COVID-19.
 17 de março -  suspende atividades das categorias de base e futebol feminino.
 17 de março - Federação Paraense de Futebol voltou atrás e manteve a realização do Estadual, porém com Portões fechados.
 19 de março - Após o primeiro caso confirmado para o novo corona vírus no Pará , os presidentes da dupla Re-Pa pedem suspensão do Estadual  e são atendidos pela federação.
 20 de março -  anúncia mudanças de rotina devido a Pandemia de COVID-19  e disponibiliza sua estrutura para ajudar no combate do vírus.
 21 de março - Jogadores seguem rotina de treino em domicílio.
 24 de março - em decorrência da Pandemia de COVID-19 no Brasil, Atacante Nicolas através de vídeo pede para torcedora ficar em casa devido a mesma pertencer ao grupo de rísco, após isso a torcedora se emociona e agradece ao atleta bicolor.
 25 de março -  reforça pedido para todos permanecerem em quarentena.
 27 de março -  e  interagem nas redes sociais.
 27 de março - Devido a paralisação da temporada, clubes pedem que os estaduais sejam encerrados  e Presidente Bicolor defende o fim do Parazão.
 28 de março - Presidente do  prometeu acionar a justiça caso com o possível encerramento do Paraense 2020, o líder geral da competição (no caso, o ) seja considerado campeão.
 29 de março - Clubes participantes da Série C 2020 solicitam compensação financeira junto à Confederação Brasileira de Futebol.
 30 de março - Federação Paraense de Futebol libera cotas do Paraense 2020 para os 10 clubes participantes,  recebe aproximadamente R$ 400 Mil.
 30 de março - Diretoria bicolor pede para torcida continuar apoiando financeiramente o clube mesmo no período de quarentena.
 30 de março - Jornalista Milton Neves classifica a Fiel bicolor como uma das cinco torcidas mais incríveis e clube responde: "Maior da Amazônia".
 31 de março - Preparador físico bicolor passa nova carga de exercícios para o elenco realizar durante quarentena  e Atacante Vinícius Leite fala de saudade de jogar futebol.
 31 de março - Cúpula da CBF se incomoda com cobranças de clubes da Série C e D.
 3 de abril - Jornal relembra dia que Goleiro Ronaldo foi decisivo na conquista do 41º título Paraense do .
 5 de abril -  "vence" Re-Pa solidário que arrecadou 266 cestas básicas.
 6 de abril - CBF confirma ajuda financeira para os clubes da Série C de R$ 200 Mil como valor indivídual  mas presidente bicolor enfatiza 'não é o suficiente'.
 8 de abril - FPF define reunião por Videoconferência com representantes dos 10 clubes do Campeonato Paraense de 2020 para definir futuro do campeonato . Presidente bicolor propôs dar o campeonato como encerrado, respeitar a tabela até a 8ª rodada, não haver rebaixados, dividir igualmente por todos a premiação de meritocracia do campeonato e doação, aos árbitros, de 10% do valor arrecadado pela FPF para a logística das partidas mas o presidente do Clube do Remo Fábio Bentes, mostra-se contra declarar o clube bicolor como campeão  e tem o apoio do  . Ricardo Gluck Paul acusa a federação de agir em favor do  . Com isso, a situação segue indefinida e diretor da FPF (Coronel Cláudio), afirma que os clubes devem solicitar nova reunião e encerra com a seguinte declaração: Declarar o Paysandu campeão seria alterar o estatuto do campeonato.
 13 de abril - Após emissora local realizar reprise do título bicolor da Série B de 2001, dupla Re-Pa troca diversas provocações em redes sociais.
 14 de abril - FPF convoca os clubes que disputam o Campeonato Paraense de 2020 para uma nova reunião.
 17 de abril - Nova reunião definiu que o Parazão será retomado, sem mudança no regulamento e com datas a serem definidas em conjunto com a CBF.
 24 de abril -  anuncia novo executivo de marketing.
 24 de abril -  anuncia recuperação de filme com a vitória histórica sobre o Club Atlético Boca Juniors na La Bombonera.
 27 de abril -  decreta luto pelo falecimento do ex-presidente do clube, Asdrubal Mendes Bentes (vítima da COVID-19).
 28 de abril - Presidente bicolor tem aúdios vazados aonde supostamente reclama de oposição jogar contra sua gestão no clube  e enfatiza que mesmo com atividades paralisadas está mantendo salários em dia e obras no CT continuam normalmente.
 29 de abril - CBF reuniu-se com representantes das federações e fortalece a ideia de retorno da temporada nacional no dia 17 de maio  porém, a FPF através do presidente Adelcio Magalhães Torres, afirmou que não retornará às práticas esportivas até liberação das autoridades governamentais e de saúde do estado.
 29 de abril -  anúncia acordo firmado como todo elenco profissional que determina diminuição de 50% no vencimento dos atletas durante o período de pandêmia, tomando como referência o dia da paralisação nas atividades do clube (19 de março).
 1 de maio -  faz homenagem especial no feriado do Dia do Trabalhador para os profissionais de saúde trabalhando contra a Pandemia de COVID-19.
 2 de maio - Técnico Hélio dos Anjos afirma que não acredita em condições de retorno do futebol antes de agosto e fala sobre um funcionário do clube que testou positivo para a COVID-19.
 4 de maio - Clubes e federações continuam sem posicionamento da CBF sobre realização da Copa Verde em 2020.
 6 de maio - Técnico do  na Libertadores 2003 Darío Pereyra, afirma que o clube paraense foi prejudicado na partida decisiva contra o Boca Juniors.
 6 de maio - Presidente Ricardo Gluck Paul fala sobre redução no vencimento dos funcionários e atletas e também reafirma promessa de entregar até o fim do ano, 3 campos de futebol no Centro de Treinamento Raul Aguilera.
 7 de maio - Atacante Walter que passou pelo clube em 2018, relata que o clássico que mais gostou de jogar foi o Re-Pa.
 9 de maio -  homenageia torcedor recuperado da COVID-19.
 12 de maio -  presta homenagem a enfermeiros.
 12 de maio - Treinadores da dupla Re-Pa elogiam medida da FIFA de utilizar 5 substituições na sequência da temporada 2020.
 13 de maio - Governo do Pará libera R$ 2,4 milhões para os clubes paraenses que tem calendário no 2º semestre (Paysandu, Remo, Bragantino e Independente), o clube bicolor leva R$ 1 milhão.
 13 de maio -  Lamenta falecimento de Paulo Moraes, ex-presidente, e decreta Estado Permanente de Luto em razão da pandemia.
 18 de maio - Padre Fábio de Melo aparece em live usando a camisa do .
 18 de maio - Documento revela vontade de jogadores de retornar ao Campeonato Paraense.
 19 de maio -  anuncia conclusão da etapa de limpeza de uma área de 70 mil metros quadrados no CT Raul Aguilera e início do primeiro campo de futebol.
 19 de maio - Atacante Leandro Cearense fala sobre polêmicas no  e reforça vontade de retornar ao .
 23 de maio -  anuncia venda de álcool gel personalizado e provoca rival no anúncio com slogan 'Mata até Leão'.
 24 de maio -  contrata empresa especializada para higienização da Curuzu.
 26 de maio - Arquitetos visitam CT Raul Aguilera para projetar área de parque ambiental com trilhas, plantio de mudas e área de convivência para a torcida.
 26 de maio -  parabeniza ex-presidente bicolor Antônio Couceiro, pelos seus 80 anos de vida.
 27 de maio - Presidente bicolor questiona valores que os protocolos de segurança contra a COVID-19 trarão ao clube.
 27 de maio - Clubes mostram-se contentes com ideia de o estadual seguir ocorrendo em sede única, provavelmente o Mangueirão.
 29 de maio -  convoca torcida para doação de sangue.
 29 de maio - Zagueiro Argentino Carlos Galván, relembra passagem no  em 2004.
 30 de maio -  anuncia camisa comemorativa que terá o nome de torcedores e 40% do valor arrecadado será investido nas obras do CT Raul Aguilera.
 30 de maio -  reúne comissão técnica e jogadores por videoconferência, para definir protocolos de segurança visando a reapresentação do elenco.
 30 de maio -  arrecada em torno de R$ 120 mil com a venda de mais de 19 mil máscaras.
 31 de maio - Hélio dos Anjos fala sobre o ano em frente ao  e enfatiza "O CT é fundamental".
 1 de junho - Apesar da Pandemia de COVID-19, grupo de torcedores a dupla Re-Pa denominados 'Antifa' (Antifascismo), participam de protestos nas ruas de Belém contra o presidente Jair Bolsonaro, livre mercado, conservadorismo, porte de armas e outras pautas do governo. o protesto teve confronto com a Polícia Militar e com civís que simplesmente decidiram não apoiar o evento.
 1 de junho - Presidente bicolor confirma a aquisição de testes da COVID-19.
 2 de junho - Dupla Re-Pa destaca luta contra o racismo em redes sociais.
 2 de junho - Diretor de futebol Felipe Albuquerque fala sobre contratações após reinício das atividades.
 2 de junho - Morre Wilson Fiel, chefe do departamento médico do bicolor 
 2 de junho - Em votação realizada em redes sociais, clássico Re-Pa é eleito maior do Brasil.
 3 de junho -  recebe solidariedade após perda do Médico Wilson fiel que prestou serviços ao clube por mais de 25 anos e em forma de homenagem, o clube oficializa o nome da arquibancada central da Curuzu de 'Doutor Fiel'.
 3 de junho - Clubes realizam 2ª reunião sobre protocólos de segurança, visando retorno do futebol.
 3 de junho - Médico do  Edilson Andrade detalha programa de quatro etapas para retomada das atividades do clube.
 4 de junho - Presidente Ricardo Gluck Paul mostra-se inseguro com testes rápidos de COVID-19 alegando que os mesmos não tem eficácia total em caso inicial da doença e fala sobre isolamento do elenco como alternativa.
 5 de junho - Preparador físico André Ferreira fala de necessidade de 1 mês para preparar o elenco novamente para a temporada.
 5 de junho - É realizado trabalho de troca de gramado no estádio da Curuzu.
 8 de junho -  cita ídolo Vélber como "Respeitem a cor da nossa história".
 9 de junho - Ídolo e ex-presidente bicolor Vandick Lima aceita participar de maneira voluntária de campanhas para arrecadar fundos ao CT Raul Aguilera.
 10 de junho - Presidente Ricardo Gluck Paul afirma que o Estádio Mangueirão deve ser interditado imediatamente devido degradações no último Re-Pa  e governo do Estado mantém cronograma inicial de realizar reforma do estádio.
 11 de junho - Atacante Bruno Veiga, que passou pelo clube nos anos de 2014, 2015, e 2016, esteve em 3ª audiência com o  aonde requere R$ 700 mil mas novamente jogador e clube não chegaram a acordo, sentença está prevista para 10 de julho.
 12 de junho - Preparador de goleiros Silvano Austrália, explica treinamento de goleiros que ocorre durante a Pandemia de COVID-19.
 14 de junho - Clássico Re-Pa completa 106 anos de disputa.
 15 de junho -  convoca elenco para retorno e disponibilizará os testes da COVID-19 em parceria com o hospital Porto Dias  visando retorno dos treinos no dia 19 de junho.
 16 de junho - Considerando a retomada das atividades no clube, o técnico Hélio dos Anjos disse necessitar de 40 dias para preparar novamente o elenco. Mas após esses fatos, o Prefeito de Belém Zenaldo Coutinho afirma que os treinos dos clubes na capital continuam vetados.
 18 de junho - Em combate ao racismo,  relembra ídolos que fizeram história com a camisa bicolor.
 18 de junho -  tenta reverter decisão da prefeitura que proíbe a realização de treinos na capital paraense.
 19 de junho - Live realizada na sede bicolor arrecada mais de R$ 5 mil para a construção do CT Raul Aguilera.
 19 de junho - Dirigentes de ,  e  participam de reunião com prefeito de Belém Zenaldo Coutinho tentando viabilizar a volta dos treinos dos clubes e o prefeito pediu ao menos 3 dias para avaliar protocolos apresentados.
 22 de junho -  instala cabine de higienização na entrada do Estádio da Curuzu, que será obrigatória a todos funcionários  e Presidente bicolor ameaça não continuar a disputa do Estadual caso as medidas contra pandemia de COVID-19 não sejam obrigatórias e devidamente cumpridas por todos clubes.
 24 de junho - Prefeitura de Belém autoriza retorno dos treinos presenciais de futebol a partir do dia 1 de julho.
 24 de junho -  começa a realizar os testes da COVID-19 em todos funcionários  e confirma reapresentação para 1º de julho.
 26 de junho - É apresentado aos clubes, projeto de reforma para o "Novo Mangueirão", que deve iniciar em novembro.
 26 de junho - Protocolo da Federação Paraense de Futebol é aceito pelo governador Helder Barbalho e o Estadual deve ganhar data para retomada.
 26 de junho -  é condenado em 1ª instância a pagar valor em torno de R$ 510 mil ao Atacante Bruno Veiga, clube deve recorrer.
 27 de junho - Dirigentes discutem retorno do Torneio Norte-Nordeste.
 28 de junho -  posiciona-se contra a homofobia.
 29 de junho - Em meio a retomada dos treinos presenciais, atleta do  testa positivo para a COVID-19, porém clube não divulga nome.
 29 de junho - Federação Paraense de Futebol Convoca clubes para reunião que visa definir data para retorno do Estadual ou até mesmo o cancelamento da competição.
 2 de julho - Clubes aceitam e Campeonato Paraense será retomado em agosto com alterações no regulamento, porém a dupla Re-Pa ameaçou deixar a competição caso ocorra conflito com a Série C.
 3 de julho - Hélio dos Anjos reclama de data do retorno do Paraense, considerando que necessita de mais tempo de treino e fala sobre olhar atento ao mercado para reforços.
 3 de julho -  é condenando em primeira instância a pagar R$ 146.529,29 ao lateral-direito Maicon Silva.
 6 de julho - Elenco profissional e comissão técnica ficarão confinados no Hotel concentração bicolor a partir do dia 13 de julho.
 7 de julho -  lamenta a perda familiar sofrida pelo ídolo Lecheva.
 8 de julho - Meia da base bicolor, Victor Diniz fala sobre retorno de empréstimo e expectativa de estrear como profissional.
 8 de julho -  é condenado, sem direito a recorrer, em dois processos com a empresa BWA que firmou contrato com o clube durante a gestão de Luiz Omar Pinheiro, e com a empresa Ingresso fácil por valores durante as gestões de Vandick Lima e Alberto Maia, valores giram em torno de R$ 2 Milhões.
 9 de julho - Atacante Welinton Júnior, relembra passagens pelo  em 2015 e 2017, com 38 partidas é o clube aonde o atleta mais atuou e fala sobre identificação.
 9 de julho - Confederação Brasileira de Futebol divulga novo calendário que prevê Campeonato Nacional da Série C de 9 de agosto de 2020 a 31 de janeiro de 2021 , Posteriormente o presidente bicolor solicitou o adiantamento do reinicio do estadual em 22 de julho para evitar o conflito no calendário  e Federação Paraense de Futebol não descarta esta antecipação.
 11 de julho - Vice-presidente da CBF confirma realização da Copa Verde 2020 porém as datas ainda estão em discussão, havendo até a possibilidade de iniciar somente em 2021.
 12 de julho -  adia confinamento do elenco do dia 13 de julho para o dia 20 de julho, medida esta que deve durar até o dia 1º de agosto.
 13 de julho - Lateral Esquerdo Diego Matos teme novos casos da COVID-19 mas afirma confiar no protocolo bicolor.
 13 de julho - CBF confirma estreia do  na série C em Belém contra o  no 2º fim de semana de agosto.
 14 de julho - Ricardo Gluck Paul afirma que o  esta atento ao mercado visando reforços para a sequência da temporada.
 15 de julho -  divulga nota lamentando o falecimento do ex-atleta Paulo Lumumba, Zagueiro que foi campeão paraense com a camisa bicolor em 1972.
 16 de julho - Lateral Direito Netinho fala de difícil adaptação em Belém e lesões que o atrapalharam no 1º semestre.
 16 de julho -  é intimado a pagar, provisoriamente, R$ 265 mil para Diego Ivo sob risco de penhora e bloqueio de bens.
 17 de julho - Presidente Bicolor Ricardo Gluck Paul fala que a Medida provisória nº 984  assinada pelo presidente Jair Bolsonaro  não muda muita coisa atualmente para o .
 19 de julho -  parabeniza o atleta de MMA e torcedor bicolor Deiveson Figueiredo (que é natural de Soure), pela conquista do cinturão dos Pesos-mosca do UFC.
 20 de julho - Atleta da base integrado ao elenco principal Yure, sofreu lesão no joelho que necessita de cirurgia e o mesmo não deve mais atuar em 2020.
 20 de julho - Profissionais ligados ao  voltam a realizar o exame da COVID-19, houve teste positivo para um jogador e um funcionário administrativo cujos nomes não foram revelados.
 20 de julho - O Atacante Nicolas artilheiro bicolor na temporada, é flagrado em praia de Salinas em plena Pandemia de COVID-19 e recebe diversas críticas na web.
 21 de julho - Presidente bicolor nega possibilidade de realizar a Série C em sede única.
 21 de julho -  lamenta o falecimento do ex-vice-presidente bicolor entre 1996 e 1998, Maurício Santiago.
 22 de julho - Em votação popular realizada em redes sociais,  leva a melhor sobre o rival na disputa de camisa mais bonita.
 23 de julho -  divulga nota aonde classifica a divulgação de possível novo escudo bicolor como falsa e tentativa de ataque político levando em consideração a nova disputa pela presidência que está por vir.
 23 de julho -  convoca torcida para expor bandeiras na Curuzu para dar apoio ao time.
 24 de julho - Através de nota,  confirma sucesso no procedimento cirúrgico ao qual o atleta Yure foi submetido.
 24 de julho - Diretoria bicolor confirma projeto para setorização do Estádio da Curuzu.
 28 de julho - Dupla Re-Pa presta solidariedade pelo falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues (vitima da COVID-19).
 28 de julho - Jornal paraense da como certa a ida de Nicolas para o   porém nova reportagem trata deste caso como Fake News.
 30 de julho -  responde comentário preconceituoso contra o povo Paraense.
 30 de julho -  anuncia realização de culto ecumênico na Curuzu como homenagem as vítimas da COVID-19  porém posteriormente o presidente bicolor anuncia que o evento sera adiado para cumprir com os protocolos de segurança.
 30 de julho -  realiza novos testes da COVID-19 em véspera de retorno ao futebol, 38 profissionais ligados ao clube foram testados e todos deram negativo.
 1 de agosto - Na retomada da temporada diante do , jogadores do  entram em campo vestindo jalecos como homenagem aos profissionais de saúde.
 3 de agosto -  doa parte do dinheiro arrecadado com a venda de ingressos virtuais para vitimas de Escalpelamento.
 4 de agosto -  comemora 18 anos da conquista da Copa dos Campeões de 2002.
 7 de agosto - Hélio dos Anjos justifica a contratação de um 3º Goleiro em função de não poder utilizar o goleiro Afonso por suspensão e que pelo mesmo motivo não pode utilizar o Zagueiro Kerve (suspensão prevista para 6 meses).
 7 de agosto - Construído com recursos arrecadados na venda de copos temáticos nos dias de jogos do clube, o Núcleo de Comunicação do  no Estádio da Curuzu foi inaugurado na noite do dia 6 de agosto e foi batizado de Ivan Menezes, em homenagem ao massagista que presta serviços há mais de 29 anos ao clube.
 10 de agosto - Atacante Vinicius Leite desperta interesse do  porém sem proposta formal até o momento.
 13 de agosto - Hélio dos Anjos assume erros pelas mudanças táticas ocorridas na derrota para o  pelas semifinais do Campeonato Paraense.
 15 de agosto - Hélio dos Anjos classifica a expulsão do Lateral Direito Tony pela 2ª rodada da Série C como injusta, reconhece início ruim na equipe e promete foco total em reabilitação.
 17 de agosto - Atacante Nicolas fala de descontentamento com má fase do time e Presidente bicolor fala em foco na decisão, sem falar sobre possíveis trocas no plantel.
 20 de agosto - Hélio dos Anjos fala em recuperação e valoriza classificação para a final do Estadual.
 21 de agosto - Presidente bicolor acusa FPF de agir em favor do  autorizando inscrição de atletas após o período oficial e ameaça abrir denúncia que pode tirar os azulinos da disputa do título Estadual.
 21 de agosto -  já manifestou vontade de ter um árbitro FIFA para a final do Estadual,  ainda analisa a situação.
 21 de agosto - Treinador do  Robson Melo, cita 'sistema' como adversário extra na semifinal do Paraense contra o  e diretoria do jacaré emite nota de repúdio contra atuação o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva.
 21 de agosto -  enaltece torcedores negros e atletas negros com pinturas nos muros da Curuzu com o movimento "Vidas Negras Importam".
 25 de agosto -  contrata advogado para consultar medidas cabíveis contra a questionável inscrição de dois atletas pelo Clube do Remo supostamente após o período acordado e sem consentimento dos outros nove clubes participantes do Campeonato Paraense.
 25 de agosto - Atacante Nicolas que é artilheiro do clube a 2 anos e está se tornando ídolo da torcida, renova contrato com o  até o final de 2022.
 26 de agosto - Nicolas rasga elogios a torcida bicolor e se declara ao clube após renovação contratual confirmada.
 27 de agosto - Federação Paraense de Futebol, Clube do Remo e  chegam a acordo para contar com arbitragem FIFA nas finais do Parazaõ 2020. Na 1º partida a FPF custeará 100% dos R$ 20 mil requisitados e na 2ª partida o  assume valor referente a R$ 5 mil enquanto os bicolores assumem o restante.
 29 de agosto - Hélio dos Anjos fala de omissão do time em derrota para o  e promete mudanças no Re-Pa , no mesmo dia, a sede social bicolor foi alvo de vandalismo devido má fase do time.
 31 de agosto - Ricardo Gluck Paul fala sobre mudanças que devem ocorrer e sobre o ato de vandalismo na sede bicolor.
 1 de setembro -  deu entrada com um mandado de garantia com pedido de liminar no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) com o objetivo de anular o ofício da FPF que liberou a inscrição de jogadores no Estadual até o dia 4 de agosto como havia adiantado o presidente bicolor que afirmou que não aceitará que o Clube do Remo escale os jogadores Marlon e Tcharlles.
 1 de setembro -  anuncia dois novos patrocinadores.
 2 de setembro - Os recursos apresentados pelo  no STJD e TJD para não escalação dos jogadores Marlon e Tcharlles não foram aceitos, porém ainda cabe recurso em ambos.
 2 de setembro -  vence o 1º Re-Pa da final do Campeonato Paraense de 2020 porém Hélio dos Anjos pede calma e concentração ao elenco.
 4 de setembro -  é confirmado como único representante da Região Norte no Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2020. porém o presidente bicolor afirma que 'existe 99% de chance do clube não participar' em razão dos custos.
 5 de setembro -  demonstra solidariedade pelo   em razão de invasão de torcedores ao treinamento do clube.
 6 de setembro -  conquista sob seu maior rival, o 48º título Paraense, mantendo-se entre os maiores campeões estaduais do pais.
 8 de setembro - Atacante Cassiano Dias Moreira fez comentários nas redes sociais que levantaram a hipótese de ele estar retornando ao  mas Hélio dos Anjos descarta esta possibilidade no momento.
 11 de setembro -  anuncia nova parceria que trará benefícios ao clube e aos sócio torcedores.
 11 de setembro - Portal de notícias afirma que o  estaria próximo de fechar com o Zagueiro Marcão (ex ), porém o Treinador Hélio dos Anjos classifica esta notícia como 'mentirosa'.
 12 de setembro - Hélio dos Anjos fala de clima pesado dentro do clube, desanimo e descontentamento pois o mesmo alega que seu trabalho está sofrendo interferência direta de um dirigente do clube.
 14 de setembro - Equipe feminina bicolor segue preparação diária no CEJU visando o Campeonato Paraense de Futebol Feminino.
 15 de setembro - Após deixar o clube, Hélio dos Anjos diz que  o deve quase R$ 500 mil , ataca o presidente Ricardo Gluck Paul o chamando de 'frágil'  e acusa o Diretor de futebol Felipe Albuquerque de em 2019 participar de briga em motel e que o presidente do clube 'passou a mão na cabeça'.
 15 de setembro - Torcida bicolor protesta em frente a sede social do clube pedindo a saída do Diretor de futebol Felipe Albuquerque.
 16 de setembro - Portal de notícias divulga o processo em aberto da suposta agressão de Felipe Albuquerque a funcionário de motel em Porto Alegre, o mesmo preferiu não falar a respeito.
 16 de setembro - Presidente bicolor rebate críticas de Hélio dos Anjos, confirma processo de Felipe Albuquerque e acusa do Treinador de promover linchamento público do Diretor de futebol do clube.
 16 de setembro -  contrata novamente Leandro Niehues para o cargo de auxiliar-técnico permanente do clube  mas continua em busca de um novo Treinador definitivo.
 16 de setembro - Jogadores do  manifestam apoio ao presidente e ao diretor de futebol.
 18 de setembro -  anuncia Matheus Costa como novo Treinador.
 22 de setembro -  confirma participação no Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2020 e já está em fase de preparação.
 22 de setembro - Ex-presidente Arthur Tourinho fala sobre eleições e momento atual do .
 22 de setembro - Matheus Costa é oficialmente apresentado ao elenco bicolor e já comanda trabalhos junto a delegação nas instalações do Retrô F.C. Brasil.
 22 de setembro - Ministério da saúde aprova estudo para retorno de 30% do público total aos estádios  fato este que interessa a dupla Re-Pa para o próximo clássico no dia 3 de outubro.
 23 de setembro - Presidente bicolor é convidado para ministrar turma na CBF Academy sobre planejamento estratégico.
 24 de setembro - Até este momento, 13 clubes da Série C tiveram ao menos um jogador que testou positivo para a COVID-19,  é um dos 7 clubes que nenhum caso foi confirmado.
 25 de setembro -  atrasa pagamento de dívida com Arinélson que agora já é superior a R$ 75 mil.
 28 de setembro -  pretende inaugurar primeiro campo de futebol do CT Raul Aguilera na primeira semana de novembro.
 1 de outubro - Dupla Re-Pa negocia naming rigths de seus respectivos estádios com o Banpará, estima-se caso acordo concretizado um valor de cerca de R$1,5 Milhão em 2 anos para cada clube.
 3 de outubro -  sai derrotado no Re-Pa de número 756 e vê o fim de uma invencibilidade de 10 partidas diante do rival. Técnico Matheus Costa garante foco em reabilitação.
 6 de outubro -  anuncia novos patrocínios para as equipes de basquete e futsal.
 12 de outubro - Após derrota para o , o técnico Matheus Costa fala de falta de coragem e intensidade para ganhar o jogo  e presidente bicolor garante que cobrará reação.
 14 de outubro -  pode perder dois atletas antes do fim da Série C (Vinicius Leite e Perema).
 15 de outubro - Perema, Gabriel Leite, Serginho e Tony confirmam permanência até o fim da Série C.
 15 de outubro - A Copa Verde de 2020 deve iniciar em janeiro de 2021.
 15 de outubro - Sede Náutica do  recebe evento nacional que busca talentos olímpicos.
 16 de outubro -  autoriza entrada de grupo de torcedores de torcida organizada para cobrar resultados ao elenco  e após diversas críticas, o Goleiro Gabriel Leite cederá vaga de titular para Paulo Ricardo.
 19 de outubro - Presidente bicolor admite atraso de 20 dias nos salários dos atletas mas descarta 'corpo mole'  fala de insatisfação com os resultados  e técnico Matheus Costa aceita que está balançando no cargo mas afirma acreditar ainda em classificação. 
 21 de outubro - Dias após presidente bicolor dizer que não pretendia rescindir com o técnico Matheus Costa , o mesmo rescinde com o   e no mesmo dia é anunciado no . . No momento o  será novamente comandado pelo auxiliar técnico permanente do clube, Leandro Niehues. 
 21 de outubro - Torcida pede efetivação de cargo de técnico para Leandro Niehues. 
 22 de outubro - Presidente bicolor defende permanência do tão criticado executivo de futebol Felipe Albuquerque. 
 22 de outubro - Dupla Re-Pa sela venda de naming rights ao Banpará por dois anos. 
 24 de outubro - Em negociações diretas com Vandick Lima (que não tem cargo atualmente no clube mas compõe chapa para biênio 2021/22), João Brigatti pode estar voltando ao   e algumas horas depois a contratação foi confirmada. 
 24 de outubro - Após vitória diante do , Leandro Niehues se despede do  para ser auxiliar de Matheus Costa no , em sua saída faz críticas a Hélio dos Anjos e nega interferências externas no seu trabalho. 
 26 de outubro - Felipe Albuquerque quebra silêncio e nega interferência nas escalações do Treinador Hélio dos Anjos.  
 27 de outubro - Jogadores da base bicolor (George Pitbull e Debu) sofrem racismo em coletivo na grande Belém   emite nota de repúdio.  
 2 de novembro -  promete pagar vencimento dos atletas refente ao mês de setembro até o fim desta semana.  
 4 de novembro -  decreta luto pelo falecimento do ex-presidente da Assembleia Geral e candidato a presidência para o biênio 2021-22, Antônio Maciel (causa divulgada foi de complicações causadas pela COVID-19).   
 5 de novembro - Chapa 'Reconstruir com Transparência' não irá mais participar das eleições bicolores para o biênio 2021-22.   
 10 de novembro -  anuncia reinauguração de ginásio Moura Carvalho.   
 10 de novembro - Sport-RE sonda contratação de Nicolas mas recua em função a multa rescisória de R$ 5 Milhões.   
 11 de novembro - Vinicius Leite em despedida do  declara: "Nunca vai sair do meu coração".  
 12 de novembro -  firma parceria com 122 municípios visando revelar atletas regionais.  
 19 de novembro - Felipe Albuquerque leva a público que Nicolas chegou a receber propostas de times da Europa que pagariam até 7 vezes mais em relação ao seu contrato atual. 
 21 de novembro - CBF anuncia tabela básica da Copa Verde 2020 com início em janeiro de 2021. 
 25 de novembro - Ex-goleiro Ronaldo fala sobre a presença de Diego Maradona em jogo válido pela Libertadores 2003 contra Boca Juniors, o clube promete no dia 27 de novembro, homenagear o ídolo argentino usando combinação de uniforme semelhante à usada pela seleção argentina campeã da Copa do Mundo de 1986. 
 29 de novembro -  recebe selo Empresa Cidadã do Governo do Estado. 
 1 de dezembro -  defende-se através de nota sobre alegações que atual diretoria afirma sofrer através de motivação política, visando a eleição do clube que está próxima. 
 1 de dezembro -  renova contrato de Atacante Debu até dezembro de 2021. 
 4 de dezembro - João Brigatti foi procurado pelo  para assumir cargo de treinador, porém negou e alegou foco no acesso com o . 
 10 de dezembro - Presidente bicolor testa positivo para COVID-19. 
 17 de dezembro -  quita parte de salários atrasados com elenco. 
 17 de dezembro - Atacante Deivid Souza cobra judicialmente  em aproximadamente 270 mil. 
 20 de dezembro -  sai derrotado do Re-Pa de número 758 pela 2ª fase da Série C.  e são registradas cenas de violência pela cidade entre torcidas organizadas. 
 22 de dezembro - João Brigatti defende permanência de Serginho apesar da expulsão como fator determinante na derrota no clássico Re-Pa. 
 28 de dezembro - João Brigatti completa 30 jogos como técnico do . 
 29 de dezembro - Federação Paraense de Futebol divulga tabela básica do Campeonato Paraense de 2021  e  fará estréia no dia 27 de fevereiro diante do . 
 30 de dezembro - Filha de ídolo Lecheva morre em Manaus ,  promete um minuto de silêncio para prestar devidas homenagens. 
 1 de janeiro de 2021 - Maurício Ettinger testa positivo para COVID-19. 
 4 de janeiro de 2021 -  arrecadou mais de R$ 500 mil com vendas da camisa 'Negra 1914'. 
 6 de janeiro de 2021 - Dupla Re-Pa pede mudança de horário do clássico válido pela 5ª rodada da 2ª fase da Série C , porém, CBF não aceita mudança. 
 6 de janeiro de 2021 -  contrata empresa tercerizada para registrar ações do árbitro Wilton Pereira Sampaio no clássico Re-Pa, que vale o acesso. 
 10 de janeiro de 2021 -  é derrotado no Re-Pa de número 759 e perde a chance de subir antecipadamente para a Série B 2021. 
 16 de janeiro de 2021 -  é derrotado pelo  e deixa o acesso à Série B 2021 escapar. 
 18 de janeiro de 2021 - Maurício Ettinger fala sobre planos de reformulação para a Temporada 2021  e elenco deve se reapresentar no dia 22 de janeiro visando a Copa Verde. 
 18 de janeiro de 2021 -  divulga notar de pesar lamentando o falecimendo do Humorista conhecido como Epaminondas Gustavo. 
 18 de janeiro de 2021 - Maurício Ettinger inicia trabalhos na gestão bicolor de 2021. 
 20 de janeiro de 2021 - Vandick nega ter recebido convite para compor diretoria na próxima temporada, porém não descarta um possível retorno. 
 22 de janeiro de 2021 -  apresenta Ítalo Rodrigues como novo executivo de Futebol. 
 22 de janeiro de 2021 - Elenco se reapresenta, visando a Copa Verde. 
 2 de fevereiro de 2021 -  se exime de qualquer responsabilidade quanto ao quadro clínico de Anderson Uchôa e alega falta de profissionalismo por parte do atleta, que agora é jogador do Rival. 
 2 de fevereiro de 2021 - Perema renova com o clube para sua 5ª temporada. 
 2 de fevereiro de 2021 -  completa 107 anos de fundação  e recebe parabéns de equipes nacionais e internacionais. 
 3 de fevereiro de 2021 -  divulga nota de oficial, repudiando o erro grotesco cometido em partida contra o  pela Copa Verde.  e também a violência cometida com o gerente de Comunicação do clube, Jorge Luís Totti. 
 4 de fevereiro de 2021 -  pede junto a CBF, anulação da partida contra o  e FPF também cobra medidas. 
 4 de fevereiro de 2021 - Itamar Schülle é apresentado como novo técnico do , porém somente assumirá o time após a Copa Verde. 
 5 de fevereiro de 2021 - Jogadores Nicolas, Perema e Bruno Collaço entram de férias e não disputam mais a Copa Verde. 
 5 de fevereiro de 2021 -  é citado em ranking oficial da Conmebol com 48 pontos. 
 7 de fevereiro de 2021 - Aylton Costa atribui eliminação na Copa Verde 2020 à falta de experiência do elenco e ao gol inexistente no jogo de ida.

Eleições 
 12 de novembro -  divulga deferimento das candidaturas ao biênio 2021-22.  
 1 de dezembro -  divulga relação de candidatos aos diversos cargos eletivos para iniciar em 2021, além dos detalhes como horário e organização para conter aglomerações. 
 2 de dezembro - Chega o dia das eleições bicolores. 
 3 de dezembro - Maurício Ettinger é eleito presidente bicolor para o biênio 2021-22.

Retrospecto por adversários

Equipes Gaúchas

Equipes Paranaenses

Equipes Goianas

Equipes do Distrito Federal

Equipes Paraibanas

Equipes Pernambucanas

Equipes Alagoanas

Equipes Baianas

Equipes Cearenses

Equipes Maranhenses

Equipes Acreanas

Equipes Amazonenses

Equipes Paraenses

Estádios

Categorias de Base

Brasileiro de Aspirantes (Sub-23)

Amistosos

1ª fase

Paraense Sub-20

Amistosos

Futebol Feminino

Paraense

1ª fase

2ª fase

Final

Outras Modalidades
 Ver também: Outros esportes do Paysandu Sport Club

  Basquetebol -  lança uniforme da temporada de basquete. conquista o Campeonato Paraense de Basquete sub-13 . conquista o Campeonato Paraense de Basquete sub-19 .
  Regata - É definido o calendário do Campeonato Paraense de Remo, que nesta edição contará com 5 regatas. não considerou boa atitude da Federação Paraense de Remo (Fepar) que prorrogou o prazo de inscrição dos clubes e das transferências de atletas por dez dias, porém a mesma garante estar agindo conforme o regulamento. 1ª Regata do Paraense está confirmada para o dia 1 de março na Baía do Guajará, Estação das Docas.3 de 12 provas do Paraense de Remo são adiadas devido maré alta,  vence 5 e marca 27 pontos. sai na frente e vence 1ª regata conquistando 6 vitórias de 12 provas e 34 pontos, próxima está prevista para 17 de maio.Federação e clubes suspendem o Campeonato Paraense de Remo por conta do Coronavírus, 2 regatas estão adiadas.Coordenador técnico da regata bicolor Afonso Sarmanho, foi aprovado no Curso Básico de Gestão de Treinadores (CBGT), do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), um braço educacional do Comitê Olímpico do Brasil.
  Futsal - Torneio Bené Aguiar começa sem a presença do . chega invicto na final do torneio Bené Aguiar porém é derrotado pela também invicta equipe da .
  Natação paralímpica - Entre os dias 13 e 15 de março, o  foi representado em competição exclusiva para paratletas pelas nadadoras (e primeiras paratletas bicolores) Janaína Silva dos Santos e Sandriely Fontenelle, na primeira etapa do Circuito Brasil de Natação.Resultados de Janaína Silva: 1º em 100 m de costas, 2º em 50 m livres, DNS em 100 m livres, DNS em 100 m de peito.
  Esportes eletrônicos -  é o 2º clube brasileiro a anunciar time de Free Fire e buscará vagas na Liga Brasileira de Free Fire e na Pro A Ligue.Equipe bicolor se mantém em atividade em meio ao isolamento social. perde clássico Re-Pa amistoso no game Free Fire que tinha como objetivo arrecadar doações para abrigados no Mangueirão durante Pandemia de COVID-19.Liga Brasileira de Free Fire cancela 2ª etapa de todas divisões como medida contra a proliferação da COVID-19.
  Voleibol -  participou da Superliga de Voleibol Masculino (Série C) de 2020. 

Temporadas do Paysandu Sport Club
Listas do Paysandu Sport Club
Paysandu
Futebol de 2020 no Pará